В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Florida 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Лариса Нейланд і Наташа Звєрєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Мередіт Макґрат і Саманта Сміт 6-4, 7-6.

Сіяні пари 

 Кеті Джордан /  Елізабет Смайлі (чвертьфінал)
 Лариса Нейланд /  Наташа Звєрєва (чемпіонки)
 Мері Джо Фернандес /  Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
 Мередіт Макґрат /  Саманта Сміт (фінал)

 Еліз Берджін /  Гелен Келесі (1-ше коло)
 Джилл Гетерінгтон /  Кеті Ріналді-Стункел (півфінал)
 Розалін Нідеффер /  Бренда Шульц (2-ге коло)
 Олена Брюховець /  Наталія Медведєва (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Virginia Slims of Florida